Экеспарре () — дворянский род.

Капитан аритллерии Карл-Иоганн Экк (Carl Johann Eck) (1683—1761) 20.12.1719 возведен в дворянское достоинство Королевства Швеции с фамилией Ekesparre. Род внесен в матрикул Рыцарского Дома Королевства Швеции в 1720 г. в число родов дворянских под № 1705. В Прибалтике род внесен в рыцарские матрикулы: Эзеля в 1741 г., Лифляндии в 1797 г. и Эстляндии в 1911 г.
 Экеспарре, Фёдор Карлович (1763 — после 1799) — генерал-майор, Могилевский комендант
 Экеспарре, Оскар Рейнгольдович (21.07.1839 — 1925) — главный инженер, директор (с 1871 г.) Харьково-Николаевской жел. дороги, эзельский предводитель дворянства, действительный статский советник, гофмейстер двора, член Государственного совета.

Литература 
 Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft, 1935, lk.107-121
 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil 2: Estland, Bd.:3, Görlitz, 1930, lk.366, lk.13
 Ekesparre nr 1705

Остзейское дворянство
Дворянские роды, на гербах которых изображены дубы